Vilhelm Schepelern kan henvise til flere personer, heriblandt:

 Vilhelm Schepelern (læge) (1844–1924) – dansk læge
 Vilhelm Schepelern (skolemand) (1880–1955) – dansk skolemand